Mae Sai (plaats), de meest noordelijke plaats van Thailand
 Mae Sai (district), de noordelijkste amphoe (district) van Thailand
 Mae Sai (tambon), de noordelijkste tambon van Thailand
 Mae Sai (rivier), een grensrivier tussen Thailand en Myanmar